Карпантра () је насељено место у Француској у региону Прованса-Алпи-Азурна обала, у департману Воклиз.

По подацима из 2011. године у општини је живело 28.815 становника, а густина насељености је износила 759,89 становника/-{km²}-.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Веве
  Зезен
  Ponchatoula
  Louisiana
  Camaiore

Референце

Спољашње везе 

 
 Извор података: -{Insee}-
 Мапе и сателитски снимци:
 -{Google maps}-
 -{MSN}--ов атлас света

Департман Воклиз у Француској
Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској